Nora – imię żeńskie. Na terenie Polski jest najczęściej używane jako zdrobnienie od Eleonory.

Etymologia 
Imię z łaciny oznacza honor.

Popularność 
W 2021 roku ponad milion osób nosiło imię Nora, w tym ponad 100 tysięcy Amerykanek, Egipcjanek i Argentynek, a także prawie 100 tysięcy Filipinek i Meksykanek.

Osoby o imieniu Nora 
 Nora Ekberg – piosenkarka
 Nora Ney – aktorka
 Nora Roberts – pisarka
 Nora Ephron – pisarka
 Nora Ikstena – pisarka
 Nora Iuga – pisarka
 Nora Salinas – aktorka
 Nora Zehetner – aktorka
 Nora Tschirner – aktorka
 Nora Gjakova – judoczka
 Nora Joyce – małżonka Jamesa Joyce`a
 Nora Krusze – ekonomiczka
 Nora Schimming-Chase – polityczka
 Nora Szczepańska – poetetka

Postacie fikcyjne o imieniu Nora 
 Nora Walker

Przypisy 

Imiona żeńskie
Imiona łacińskie